Kazimierz Górski – cześnik brasławski
 Kazimierz Górski (1921–2006) – polski trener piłkarski
 Kazimierz Górski (ur. 1959) – polski samorządowiec, prezydent Sosnowca od 2002 do 2014 r.
 Kazimierz Górski (1906–1988) – polski lekkoatleta